Waldhambach (Bas-Rhin) település Franciaországban
 Waldhambach (Pfalz) település Németországban